Кубок сезона СССР по футболу 1985 года — 4-й розыгрыш Кубка сезона СССР. Второй и последний сезон турнира, когда кубок разыгрывался в двух матчах. Встречались чемпион СССР 1984 года ленинградский «Зенит» и обладатель кубка СССР — московское «Динамо». Первая игра состоялась 30 июля 1985 года, на стадионе имени С. М. Кирова в Ленинграде, ответная — 5 августа 1985 года, в Москве, на стадионе «Динамо».

Ранее в Кубке сезона клубы между собой не встречались. «Динамо» участвовало в матче за Кубок сезона 1 раз, в 1977 году. Тогда московский клуб одержал победу со счётом 0:1 над киевским «Динамо». «Зенит» играл в розыгрыше Кубка сезона впервые.

В первом матче победу одержала ленинградская команда со счётом 2:1, благодаря голу Юрия Герасимова и автоголу Бориса Позднякова. За «Динамо» отличился Ренат Атаулин. Ответный матч также выиграл «Зенит» со счётом 0:1. Гол забил Вячеслав Мельников. С общим счётом 3:1 обладателем Кубка сезона впервые стал «Зенит»

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат СССР по футболу 1984
 Кубок СССР по футболу 1984

Ссылки 
 Отчёт о первом матче на сайте fc-dynamo.ru
 Отчёт об ответном матче на сайте fc-dynamo.ru
 Турнир на сайте footballfacts.ru

1985
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Матчи ФК «Динамо» Москва
Футбол в СССР в 1985 году
Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Футбольные соревнования в Москве
Июль 1985 года
Август 1985 года
1985 год в Санкт-Петербурге